

Cinema 
 No se lo digas a nadie – film peruviano del 1998, tratto dal romanzo di Jaime Bayly.
 Non dirlo a nessuno (Ne le dis à personne) – film del 2006 diretto da Guillaume Canet
 Non dirlo a nessuno (Don't Tell a Soul) – film del 2020 diretto da Alex McAulay

Letteratura 
 Non dirlo a nessuno (No se lo digas a nadie) – romanzo di Jaime Bayly del 1994
 Non dirlo a nessuno (Tell No One) – romanzo di Harlan Coben del 2001
 Non dirlo a nessuno (Share No Secrets) – romanzo di Carlene Thompson del 2005